Lois Griffin har flere betydninger:

 Lois Griffin (politiker) – canadisk politiker
 Lois Griffin (Family Guy) – fiktiv figur i Family Guy